Il singolare del torneo di tennis Bangkok Tennis Classic 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vijay Amritraj che ha battuto in finale Brian Teacher 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (semifinali)
 Vijay Amritraj (campione)
 Brian Teacher (finale)
 Kim Warwick (quarti di finale)

 Christopher Mottram (primo turno)
 Peter Rennert (quarti di finale)
 Ferdi Taygan (quarti di finale)
 Ramesh Krishnan (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bangkok Tennis Classic 1980